Warteraum steht für
 Wartehalle, eine bauliche Einrichtung für Personen unterwegs
 einen Begriff aus der Informatik und bezeichnet dort eine Warteschlange (Datenstruktur)
 synonym für Wartezimmer etwa in einer Arztpraxis
 in der Luftfahrt für einen durch einen Wegpunkt definierten Ort für landende Flugzeuge.

Siehe auch